Гади́с Абдулла́евич Гаджи́ев (род. 27 августа 1953, Шовкра, Лакский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский юрист и государственный деятель. Доктор юридических наук (1996), профессор. Судья Конституционного суда Российской Федерации (с 1991 года). Народный депутат Дагестанской АССР/Дагестанской СССР (1990–1991). Заслуженный юрист Российской Федерации и Заслуженный юрист Республики Дагестан.

Биография 
Родился 27 августа 1953 года в селе Шовкра Лакского района Дагестанской АССР в лакской семье. 

После окончания юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова в 1975 работал преподавателем кафедры гражданского права в Дагестанском государственном университете.

В 1979 защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук по теме «Гражданско-правовые вопросы специализации и концентрации сельскохозяйственного производства при агропромышленной интеграции» (специальность 12.00.03 — «Гражданское право»).

С 1979 года — юрист-консультант Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР.

1982—1990 — заведующий юридическим отделом Совета Министров Дагестана. Совмещал эти должности с преподавательской и научной деятельностью.

С 1990 — народный депутат Дагестанской АССР. Занимал должность председателя Комиссии Верховного Совета Дагестанской ССР по законодательству, законности и правопорядку. Принимал участие в разработке проектов Федеративного договора, ряда законов Республики Дагестан. В Верховном Совете Дагестана был сопредседателем фракции «Демократический Дагестан». 1 февраля 1991 года на Гаджиева было совершено покушение, в результате которого он получил проникающее ранение ножом в области легкого. Незадолго до покушения Гаджиев опубликовал в газете «Комсомолец Дагестана» критическую статью «Минные поля потребкооперации» о деятельности Саида Амирова, который на тот момент являлся руководителем «Дагпотребсоюза». В материалах уголовного дела (№ 102134 по ст. 108 ч. 1) имеются свидетельские показания о том, что до покушения Амиров лично угрожал Гаджиеву расправой. Кроме того, Гаджиев получал телефонные звонки с угрозами похищения его детей.

Был председателем Союза юристов Дагестана.

С 30 октября 1991 — судья Конституционного суда РФ.

Один из разработчиков Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». Принимал участие в обсуждении законопроектов "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и «О судебной системе Российской Федерации».

14 февраля 1995 года включен в состав первой палаты КС. Член Аналитической комиссии по Регламенту и вопросам применения Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

В 1996 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора юридических наук по теме «Основные экономические права (сравнительное исследование) конституционно-правовых институтов России и зарубежных государств» (специальность 12.00.02 — «Конституционное право; муниципальное право»).

Автор 155 научных работ, в том числе 5 монографий. Вел курс гражданского права на факультете права Высшей школы экономики (Москва), профессор Российской академии правосудия и Российской правовой академии.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по совершенствованию гражданского законодательства. Член Совета по вопросам управления и развития при Мэре г. Москвы и экспертного совета Центра стратегического развития при Правительстве РФ.

С весны 2009 года — научный руководитель юридического факультета Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ, а также с сентября 2009 года заведующий кафедрой гражданского права и процесса.

Член редакционных коллегий пяти научных журналов, в том числе «Право. Журнал Высшей школы экономики», член редакционного совета журнала «Законы России: опыт, анализ, практика».
Председатель попечительского Совета Института права и публичной политики.
Председатель Редакционного Совета журнала «Сравнительное конституционное обозрение».

Санкции 
16 декабря 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, был внесён в санкционный список Евросоюза за решения, которые искусственно создают образ легитимности российского вторжения на Украину. Ранее был включен в санкционный список Украины

Семья 
Состоял в браке два раза. От первого брака осталось три сына. Вторая супруга — Изумруд Мугутдинова.
Мать Г. А. Гаджиева, Роза Гаджиева, погибла 4 декабря 2010 года при авиапроисшествии в аэропорту «Домодедово».

Награды 
Почетный доктор СПбГУП с 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Страница  на сайте КС РФ (архивная копия)

Юристы России
Правоведы России
Выпускники юридического факультета МГУ
Преподаватели юридического факультета Дагестанского государственного университета
Депутаты Верховного Совета Дагестанской АССР
Судьи Конституционного суда Российской Федерации
Преподаватели ВШЭ
Преподаватели Российского университета правосудия
Преподаватели Российской правовой академии
Специалисты по гражданскому праву
Специалисты по конституционному праву
Специалисты по судоустройству
Почётные доктора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
Авторы учебников экономики
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине